Fernando Vargas puede referirse a: 

 Fernando Vargas Mendoza (n. 1955), ingeniero de sistemas y político colombiano.
 Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio (1918-2003), religioso jesuita peruano.
 Fernando Vargas (n. 1977), boxeador estadounidense, campeón del mundo.